Серге́й Доце́нко:
 Доценко, Сергей Александрович (1947—2006) — советский и узбекский футболист и тренер.
 Доценко, Сергей Николаевич (род. 1958) — эстонский литературовед, доктор философии (PhD, 2000, Тллин).
 Доценко, Сергей Николаевич (род. 1979) — украинский и российский боксёр-любитель, спортивный чиновник.
 Доценко, Сергей — украинский артист балета, балетмейстер Одесского Национального академического театра оперы и балета; Заслуженный артист Украины (2012).
 Доценко, Сергей Иванович — заслуженный архитектор РФ, почетный архитектор РФ, советник РААСН, председатель Правления белгородской региональной организации СА России; профессор БГТУ им. В. Г. Шухова.
 См. также
 Даценко, Сергей